Население Бахрейна по данным на 1 июля 2020 года составляет 1 501 635 человека. Большая часть населения королевства проживает на северо-востоке страны в двух крупнейших городах — Манама и Мухаррак. В столичной агломерации Манамы проживает около 40 % населения всего королевства.

Национальный состав 
Население Бахрейна является многонациональным. В стране проживает примерно 1 719 000 человек. Из них:

 Бахрейнцы
Бахрейнцы — основное население королевства Бахрейн, относящаяся к арабским народам. Составляют около 53 % населения страны. Численность бахрейнцев в стране продолжает быстро расти, однако доля титульного народа сокращается из-за большого притока мигрантов в страну. В религиозном плане больше половины бахрейнцев придерживаются шиитского направления Ислама. Однако наиболее влиятельные роды и королевская семья являются суннитами.

 Арабы
Кроме бахрейнцев, в стране также проживают и другие арабы. В основном это беженцы из Палестины и Ирака, которых Бахрейн приняла у себя. Кроме того в Бахрейне проживают потомки переселенцев из Восточной Африки, а также арабы-хола переселившиеся из Персии. Для всех них основным вероисповеданием является суннитское направление Ислама. Вместе с бахрейнцами, арабы составляют около 65 % всего населения королевства.

 Персы
Персы — являются вторым по численности населения народом королевства, после арабов. В Бахрейне в основном проживает субэтническая группа персов — аджам. Персидские миграции в Бахрейн восходят ко временам персидских династий Ахеменидов и Сасанидов, когда остров являлся частью Персии. Ныне в королевстве проживает около 220 тыс. персов, что составляет около 13 % населения страны. Верующие — мусульмане-шииты. Отношения между арабами и аджамцами в регионе долгое время остаётся напряжённым. Кроме различий в религиозных течениях, это также связано с культурой возделывания вина, сохранившаяся у аджамцев с доисламских времён, что строго запрещено по Исламу.

 Пакистанцы
Выходцев из Пакистана в королевстве с каждым годом становится больше. В основном это приезжие рабочие, которые официально не имеют гражданства в стране. Среди приезжих пакистанцев в основном распространён язык урду. Верующие мусульмане-сунниты.

 Индийцы
Как и из Пакистана, в королевстве много выходцев из Индии. В основном это народы — малаяли, тамилы, гуджаратцы и телугу. Общая численность выходцев из Индии в стране оценивается в 180 тыс. человек. Основным вероисповеданием для переселенцев из Индии являются — ислам суннитского толка и индуизм.

 Курды
Большинство курдов на территории Бахрейна появились после вторжения международной коалиции на Ирак в 2003 году. Верующие — мусульмане-сунниты.

 Керинчи
За последние годы в стране резко увеличилось численность индонезийского народа — керинчи, которые как и выходцы из Пакистана и Индии, активно привлекаются как трудовые мигранты в страну. Верующие — мусульмане-сунниты.

Поло-возрастной состав 
Поло-возрастной состав королевства на 1 июля 2011 года:

Примечания

Литература 
 

Население Бахрейна